В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Кріс Еверт (півфінал)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Стефані Реге (3-тє коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (2-ге коло)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Енн Вайт (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships